Amweg ist

der Familienname folgender Personen:
 Gustav Amweg (1874–1944), Schweizer Autor und Lehrer
 Levin Amweg (* 1994), Schweizer Rennfahrer

ein Ortsname:
 Amweg (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern